Zum 1. Mai 1683 schuf König Christian V. ein Amt für Justierwesen (justervæsen), geleitet von Ole Rømer. Die Elle (alen) wurde auf 2 Rhein-Fuß festgelegt. Erst später stellte Rømer fest, dass es verschiedene Definitionen des Rheinfußes gab, weswegen 1698 in Kopenhagen ein Eisenprototyp gefertigt wurde. Der Fuß (fod) wurde 1820 anhand der Schwingdauer eines Pendels festgelegt und 1835 überarbeitet. Das metrische System wurde 1907 eingeführt.

Ende des 17. Jahrhunderts legte Ole Rømer die Meile anhand des Erdumfangs fest und teilte sie in 12000 alen. Preußen übernahm 1816 diese als preußische Meile. Die Definition von 1835 war 7,532 km. Vorher gab es viele Varianten, die geläufigste war die Sjællandsk miil von 17600 fod oder 11,130 km.

Längenmaße

Flächenmaße

Hohlmaße

Gewichte

Zählmaße

Literatur 
 

!